The Unpardonable Sin ("Il peccato imperdonabile" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
The Unpardonable Sin – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da Webster Cullison
The Unpardonable Sin – film muto statunitense del 1916 diretto da Barry O'Neil
The Unpardonable Sin – film muto statunitense del 1919 diretto da Marshall Neilan

Letteratura
The Unpardonable Sin – romanzo di Rupert Hughes